Giuseppe Brambilla (1803-1886) – letterato, patriota, religioso e docente italiano
 Giuseppe Brambilla (1825-1886) – politico, patriota e giornalista italiano
 Giuseppe Brambilla (1888-1918) – ciclista su strada italiano